Перея́славское () — село, входит в Переяслав-Хмельницкий район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1382 человека. Почтовый индекс — 08420. Телефонный код — 4567. Занимает площадь 2,72 км².

Местный совет 
08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Переяславське, вул.Привокзальна,27

Ссылки 
 Переяславское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Переяслав-Хмельницкого района Киевской области